famille Alidosi, une famille noble italienne qui tint, avec quelques interruptions, la seigneurie de la ville d'Imola en Romagne de la fin du  au début du  :
 Litto I Alidosi,  capitaine du peuple de 1278 à 1288) ;
 Alidosio Alidosi ;
 Mainardo Alidosi ;
 Litto II Alidosi ;
 Roberto Alidosi ;
 Azzo Alidosi ;
 Bertrando Alidosi, vicaire pontifical dont les méfaits ont été dénoncés (en vain) au pape Urbain V en 1365 ;
 Ludovico Alidosi ;
 Lippo Alidosi.